Por Dundee pode estar à procura de:
 Dundee, cidade da Escócia
 Dundee (Flórida)
 Dundee (Iowa)
 Dundee (Michigan)
 Dundee (Minnesota)
 Dundee (Oregon)

Desambiguações de topônimos